Богория (, ; прежнее название — Ханнингтон) — щёлочно-солёное меромиктическое озеро в округе Баринго, провинция Рифт-Валли, Кения.

Описание 
Озеро Богория имеет длину около 17 километров, максимальную ширину 3,8 километра, максимальную глубину около 9 метров. К западу от него находится одноимённый вулкан.

В Богории очень высокая концентрация ионов Na+, HCO3- и CO32-, в засушливые месяцы солёность Богории достигает 100 ‰, также высок показатель кислотности — до 10,5 pH, так как в озеро изливают свои воды около 200 горячих щелочных источников с температурой воды от 39 °C до 98,5 °C. Озеро также интересно тем, что по его берегам действует более десятка (в 1975 году их было 18, но с течением времени некоторые из них исчезают) гейзеров (что нетипично для Африки), некоторые из них выпускают фонтаны воды высотой до 5 метров. Изучение озера выявило, что оно не всегда было солёным: за свои 10 000 лет (не менее) существования, оно несколько раз было пресноводным, а затем снова солонело. Также стало известно, что раньше оно было на 9 метров выше, чем сейчас, и скорее всего соединялось с озером Баринго.

История 
С ноября 1970 года озеро охраняется в рамках Рамсарской конвенции и находится на территории <ref>Национальный резерват «Озеро Богория»  на сайте kilimanjaro.com</ref>. На озере обитает огромное количество фламинго, которые питаются размножающимися здесь во множестве цианобактериями (спирулинами) и коловратками. Количество фламинго колеблется от 500 000 до 2 миллионов особей.

В 2011 году озёра Богория, Накуру и Элментейта признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, получившим название «Система озёр в Великой рифтовой долине».

 См. также 
 
 

 Примечания 

 Ссылки 
 Озеро Богория на сайте worldlakes.org
 Озеро Богория на сайте wondermondo.com
 Озеро Богория на сайте magicalkenya.com
 Озеро Богория на сайте africanmeccasafaris.com
 Озеро Богория на сайте lakelubbers.com

Солёные озёра Африки
Озёра Кении
Меромиктические водоёмы
Баринго (округ)
Бессточные озёра Африки